Rivadavia kan syfta på:

Bernardino Rivadavia – Argentinas första president
Rivadavia Airport – en flygplats i Argentina
Rivadavia-klass – en klass argentinska slagskepp

Geografi 

Rivadavia kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Rivadavia, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Rivadavia (kommun i Mendoza), 
 Departamento de Rivadavia (kommun i Santiago del Estero), 
 Departamento de Rivadavia (kommun i Salta),